L'espressione cometa SWAN, il cui nome si riconduce alla telecamera a bordo della sonda SOHO chiamata SWAN (Solar Wind ANisotropies), può riferirsi a varie comete:

 C/1997 K2 SWAN
 C/2002 O6 SWAN
 C/2004 H6 SWAN
 C/2004 V13 SWAN
 C/2005 P3 SWAN
 P/2005 T4 SWAN
 C/2006 M4 SWAN
 C/2009 F6 Yi-SWAN
 C/2011 Q4 SWAN
 C/2012 E2 SWAN
 C/2015 C2 SWAN
 C/2015 F3 SWAN
 C/2015 P3 SWAN
C/2020 F8 SWAN
C/2021 D1 SWAN
C/2023 A2 SWAN

en:Comet SWAN